Het seizoen 1992 van de Premyer Liqası was het 1ste seizoen van de hoogste Azerbeidzjaansee voetbalcompetitie sinds het oprichten van de Premyer Liqası. Dit seizoen deden 26 teams aan de competitie mee.

Teams
Onderstaande teams speelden in de Premyer Liqası tijdens het seizoen 1992.

Eindstand

Groep A

Groep B

Kampioensgroep

Degradatiegroep

Statistieken

Topscorer

Competitievoetbal 1992
Voetbal in Azerbeidzjan